Состязания чемпионата мира по борьбе 1995 года проходили раздельно. Соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 10-13 августа в Атланте (США), среди женщин — 9-11 сентября в Москве (Россия), а по греко-римской борьбе — 12-15 октября в Праге (Чехия).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Праге
Международные спортивные соревнования в Атланте
Спорт в России в 1995 году
Спорт в Чехии в 1995 году
Август 1995 года
Сентябрь 1995 года
Октябрь 1995 года
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по борьбе в России
Международные соревнования по борьбе в США
Чемпионаты мира в Чехии
Борьба в Чехии
1995 год в Москве